Pachl ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Pachl-Eberhart (* 1974), österreichische Autorin, Pädagogin und Poesietherapeutin
 Carole Jane Pachl (* 1938), kanadische Eiskunstläuferin
 Franz Pachl (* 1951), deutscher Großmeister für Schachkompositionen
 Heinrich Pachl (1943–2012), deutscher Kabarettist und Schauspieler
 Jörn Pachl (* 1964), deutscher Ingenieur und Professor
 Luděk Pachl (* 1971), tschechischer Maler
 Peter P. Pachl (1953–2021), deutscher Theatermacher, Autor und Publizist
 Philippine Pachl (* 1984), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Bachl